Rajd Finlandii (60th Neste Oil Rally Finland) był 8. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2010. Rajd odbył się w dniach 29–31 lipca, a jego baza znajdowała się w Jyväskylä. Jednocześnie rajd ten był 5. rundą Mistrzostw Świata Samochodów Produkcyjnych (PWRC) oraz 6. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Jari-Matti Latvala odniósł swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie oraz czwarte w karierze. Cztery kolejne miejsca zajęli kierowcy Citroëna C4 WRC. Zeszłoroczny zwycięzca Mikko Hirvonen nie ukończył rajdu w wyniku groźnego wypadku, do którego doszło na 4. odcinku specjalnym.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja ostateczna

Klasyfikacja po 8 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2010
Finlandia
2010 w Finlandii
Sport w Jyväskylä